Domenico Tempesti (1652-ap.1718), graveur et peintre italien ;
  (1729-1804), peintre italien ;
  (1912-1943), astronome italien ;
  (1917-2011), militaire italien, décoré de la médaille d'or de la valeur militaire ;
 Fernando Tempesti (1930-2001), écrivain italien ;
 Giulio Tempesti (1875-?), acteur italien ;
 Stefano Tempesti (né en 1979), joueur italien de water-polo.

Patronyme italien